Julius Barasch ist der Name folgender Personen:

* Iuliu Barasch, auch Julius, (1815–1865), rumänischer jüdischer Arzt und Schriftsteller
 Julius Barasch (Journalist) (1898–1943), deutscher Journalist